Hachisuka kan som auktorsförkortning betyda:

 Masauyi Hachisuka
 Masauji Hachisuka

Robotskapade auktorsförkortningar